Luisa Maria Belgická (celé jméno: Luisa Maria Anna Martine Pilar; * 11. října 1995, Brusel) je belgická princezna, arcivévodkyně rakouská, princezna uherská a česká.

Život 
Narodila se 26. srpna 1988 v nemocnici Clinique Saint Jean v Bruselu jako dcera arcivévody Lorenza Rakouského d'Este a princezny Astrid Belgické.

Pokřtěna byla v zámku Laeken. Jejími kmotry jsou její strýc arcivévoda Martin Rakouský-d'Este a Pilar Escriva de Romani, neteř královny Fabioly.

Vzdělávala se na jezuitské škole Sint-Jan Berchmanscollege v Bruselu. Poté odešla na Sevenoaks School v Kentu. V září 2014 odešla studovat ekonomiku a politologie na McGillovu univerzitu v Montrealu.

Tituly a oslovení 
 11. října 1995 – 7. února 1996: Její císařská a královská Výsost princezna Luisa Maria Belgická, arcivévodkyně Rakouská-d'Este, královská princezna uherská a česká
 od 7. února 1996: Její císařská a královská Výsost princezna Luisa Maria Belgická, arcivévodkyně Rakouská-d'Este, královská princezna uherská a česká, princezna modenská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
  Royalty 
  Rodovid

Belgické princezny
Arcivévodkyně
Rakouští-Este
Narození 11. října
Narození v roce 1995
Narození v Bruselu
Ženy
Žijící lidé